Амбро́ () — коммуна во Франции, в регионе Центр, департамент Эндр (округ Исудён).

Муниципалитет расположен на расстоянии около 240 км к югу от Парижа, 125 км к югу от Орлеана, 22 км к востоку от Шатору.

Население 

Население — 840 человек (2007).